Naumburg (Saale), ciutat d'Alemanya, a l'estat de Saxònia-Anhalt a la vora del riu Saale 
 Naumburg am Queis, ciutat de la Baixa Silèsia regència de Legnica 
 Catedral de Naumburg, església a Naumburg, Saale, Alemanya